

Yenipazar une ville et un petit district de la province d'Aydın.
 Yenipazar une ville et un district de la province de Bilecik.